113 — может означать:
 113 (число) — натуральное число между 112 и 114.
 113 год — год григорианского календаря.
 113 км — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области